Луций Фуфидий — имя нескольких политических деятелей Древнего Рима:

 Луций Фуфидий (оратор)
 Луций Фуфидий (претор)
 Луций Фуфидий Поллион